Елена Велевска  (Прилеп, 26. октобар 1980) македонска је поп-фолк певачица.

Дискографија 
 Пу пу машала
 Говорот на телото
 Жена огнена

Видеографија

Референце 

Рођени 1980.
Македонске певачице
Поп-фолк певачи